Tetraodon är ett släkte av fiskar. Tetraodon ingår i familjen blåsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blåsfiskar
Tetraodon